L'Espèce 8472 est, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre issue d'une autre dimension appelée espace fluidique, dont la particularité est que le vide de l'espace est remplacé par une sorte de fluide vert de nature inconnue.

On ne connaît pas le nom réel de l'Espèce 8472 jusqu'au  où l'on apprend qu'ils se nomment les Undines (Star Trek Online History Database), on sait peu de choses sur eux.

Physiologie 
Ils ont un aspect insectoïde et se déplacent sur trois jambes. Leur taille dépasse deux mètres et ils possèdent une force physique largement supérieure à celle des humains, des Klingons et même des Hirogens (voir Star Trek: Voyager : La Proie - Prey). 

Ces créatures sont capables de survivre sans aucune protection dans le vide de l'espace et elles possèdent une résistance incroyable aux tirs d'armes à énergie. On sait également que les membres de l'Espèce 8472 possèdent plus de trois sexes différents (probablement 5) et que pour procréer, tous sont nécessaires. 

Pour communiquer entre eux, ces extraterrestres utilisent la télépathie et ces pouvoirs télépathiques peuvent leur permettre d'entrer en contact avec d'autres races télépathes, telles que les Ocampas, par exemple (voir Star Trek: Voyager : Scorpion, partie 1 et 2). La durée de vie de ces extraterrestres est d'environ 200 ans. 

Mais la caractéristique principale de cette race est qu'elle est entièrement tournée vers le biologique. Au cours des millénaires, les membres de cette espèce ont développé une résistance immunitaire hors du commun : tout intrus qui entre dans leur organisme est immédiatement détruit par les défenses de l'organisme. On sait que leur patrimoine génétique est extrêmement complexe et c'est peut-être l'explication de cette formidable immunité (voir Star Trek: Voyager : Scorpion, partie 1 et 2). Aucun virus ou bactérie ne peut les contaminer et il s'est avéré en 2373 que même les nanosondes Borgs n'étaient pas assez rapides et puissantes pour assimiler les aliens. Cette défense biologique est accompagnée d'armes naturelles très efficaces. 

Les extraterrestres de l'Espèce 8472 n'ont pas besoin d'armes blanches car leur force physique est suffisante pour vaincre lors de combats au corps à corps. De plus, ils possèdent des armes biologiques : par simple contact avec un membre d'une autre race, ils peuvent contaminer et tuer un ennemi. Lors du contact, ils injectent quelques cellules virales qui s'attaquent immédiatement au code génétique des cellules de l'ennemi et les transforment. Il en résulte la transformation de l'ennemi en un autre extraterrestre ou la mort de ce dernier (voir Star Trek: Voyager : Scorpion, partie 1 et 2).

Histoire 
Au cours de leur histoire, les membres de l'Espèce 8472 ont toujours vécu en paix et aucun conflit n'est venu déchirer ce peuple depuis des millénaires. La télépathie de ces extraterrestres leur a évité bien des conflits et le dernier conflit armé a eu lieu 10 000 ans auparavant et il a duré 2 000 ans (voir Star Trek: Voyager : Résurgence - In the Flesh).

Lorsque les extraterrestres de l'Espèce 8472 commencent à voyager dans l'espace fluidique, ils ne construisent pas de vaisseaux, mais ils les engendrent. En effet, les vaisseaux extraterrestres ne sont pas des machines, mais des êtres vivants. Engendrés par les extraterrestres, ces vaisseaux biologiques sont liés télépathiquement à leurs pilotes. Il existe au moins deux sortes de vaisseaux de guerre : les vaisseaux d'attaque et les destructeurs dont la puissance est suffisante pour détruire une planète entière (voir Star Trek  : Voyager : Scorpion).

Apparemment, l'espace fluidique est entièrement habité par cette espèce qui ignore tout de l'existence d'espèces différentes. En 2372, un passage étrange s'ouvre sur une autre dimension et il laisse entrer un étrange vaisseau cubique entièrement mécanique. Le vaisseau envoyé à sa rencontre est immédiatement attaqué et détruit. D'autres cubes Borgs arrivent ensuite et sèment le chaos. Certains aliens sont enlevés et on leur injecte des nanosondes. Mais leur système immunitaire résiste et les survivants expliquent ce que signifie l'assimilation. Furieux, les aliens préparent et lancent rapidement une contre-attaque. Pris de court, les vaisseaux Borgs se font détruire par des armes dont ils ignoraient la puissance. Ils se retirent dans leur espace mais les aliens ne veulent pas en rester là : si les Borgs ont pu les envahir, ils seront peut-être suivis par d'autres. 

Rendus paranoïaques par une telle attaque, les aliens décident de contre-attaquer en passant par la porte ouverte par les Borgs. Un flot ininterrompu de vaisseaux biologiques entre dans le Quadrant Delta et pourchasse les Borgs, les détruisant sans pitié. En seulement un an, les aliens ont détruit d'innombrables vaisseaux Borgs, et ils ont également détruit les planètes assimilées. 

En moins d'un an, ils ont pris le contrôle d'une large bande de territoire, coupant l'espace Borg en deux. De peur que les Borgs ne les attaquent à nouveau un jour, les extraterrestres de l'espèce 8472 décident de mener une campagne d'élimination systématique : les vaisseaux Borgs sont attaqués et détruits ; quant aux planètes assimilées, elles sont la cible des destructeurs de planètes qui les réduisent à néant en quelques secondes (voir Star Trek: Voyager : Scorpion). 

Malgré des pertes élevées, les aliens semblent se diriger vers une victoire rapide lorsqu'un élément imprévu vient bouleverser ce schéma à la fin de l'année 2373. Un vaisseau d'origine inconnue, appartenant à une organisation appelée Fédération des Planètes Unies fournit aux Borgs une arme mortellement efficace contre les aliens de l'espace fluidique. En quelques semaines, l'arme est intégrée à la technologie Borg et installée sur le vaisseau . Quelques jours plus tard, le vaisseau de la Fédération ouvre une seconde brèche vers l'espace fluidique et y entre pour tester ses armes, qui s'avèrent efficaces. Les Borgs tentent d'assimiler le vaisseau, qui s'enfuit, mais ils parviennent à reproduire l'arme mise au point en grandes quantités (voir Star Trek: Voyager : Scorpion). 

En quelques mois, les rôles s'inversent et les Borgs écrasent les aliens de l'Espèce 8472. Refoulés jusqu'à la brèche entre les deux univers, les aliens fuient le Quadrant Delta, puis ils scellent le passage. Quelques vaisseaux n'ont pas le temps de rejoindre le passage et ils sont condamnés à errer dans un univers qui n'est pas le leur. Pourchassés par les Borgs, ils fuient le territoire de ces derniers, mais ils se trouvent alors pris pour cible par d'autres races hostiles. Ainsi, au milieu de l'année 2374, l'un des membres de cette race est pris en chasse par des chasseurs Hirogens. Blessée par ces derniers, la créature est capturée, mais elle parvient à tuer l'un d'eux et à blesser l'autre, qui lance un appel de détresse. Quelques heures plus tard, le Voyager répond au signal et la créature profite de la proximité du vaisseau pour s'y introduire et y semer le chaos. Emprisonnée par un champ de force, elle est finalement téléportée de force dans le vaisseau des chasseurs Hirogens arrivé entre-temps (voir Star Trek : Voyager : Proie - Prey).

Depuis leur retrait dans l'espace fluidique, les aliens de l'Espèce 8472 vivent dans la peur d'une nouvelle invasion. Ils décident alors d'ouvrir d'autres passages vers la dimension des Borgs et d'envoyer des espions pour mesurer le danger. Outre les Borgs, les membres de l'espèce 8472 se fixent une seconde cible : ceux qui ont aidé les Borgs, c'est-à-dire la Fédération. 

Afin de mieux comprendre leur nouvel ennemi, les aliens construisent des bases équipées d'une immense coupole sous laquelle ils recréent l'environnement de la Terre. Leur objectif est d'infiltrer le Haut Commandement de Starfleet en remplaçant les officiers les plus haut placés. Pour cela, les aliens s'injectent une substance isomorphique qui leur permet de prendre n'importe quelle apparence. Ils s'entraînent alors à agir comme ceux qu'ils vont remplacer. De plus, ils ont réussi à s'immuniser contre les armes fournies par Voyager aux Borgs. 

Vers le début de l'année 2375, l'équipage du Voyager découvre l'existence de cette base et le Commandeur Chakotay parvient à s'infiltrer dans le complexe. Il acquiert la certitude que toute cette installation est un préparatif à l'invasion du Quadrant Alpha, mais il est alors capturé par les aliens. La situation devient très tendue entre Janeway et le commandant de la base, car chaque camp a toutes ses armes pointées sur l'autre. Finalement, cet équilibre de la terreur prend fin lorsque le commandant de l'espèce 8472 (qui a pris les traits du jardinier de l'Académie, Boothby) accepte de croire que Janeway n'a pas formé une alliance avec les Borgs et que la Fédération ne se prépare pas à envahir l'espace fluidique. Les deux officiers participent à un intéressant échange de données technologiques (les connaissances biologiques des 8472 ainsi que les schémas techniques et visite des installations de la terrasphère contre l'arme à nano-sondes de Voyager) et avant de réintégrer son univers, le commandant alien fait la promesse de transmettre l'information selon laquelle la Fédération ne cherche que la paix et le partage des connaissances (voir Star Trek: Voyager : Résurgence - In the Flesh).

C'est le dernier contact connu de la Fédération avec cette espèce.

Lien externe 
 

Espèce extraterrestre de Star Trek

de:Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Spezies 8472
sv:Lista över utomjordiska raser i Star Trek#Art 8472